FTT est un sigle qui peut désigner :
 fauteuil tout terrain, un fauteuil roulant pour personnes handicapées qui permettent leur utilisation sur des terrains impraticables pour un fauteuil roulant ordinaire ;
 Fédération tunisienne de tennis, une organisation faisant la promotion du tennis en Tunisie.